Rádio Super FM é uma emissora de rádio de Belo Horizonte, que opera na frequência FM 100.5 MHz.

História 

Em 1 de Setembro de 2011, foi assinado um contrato de parceria entre a Igreja Batista, a Rede Super e a Rádio Super.

A emissora entrou no lugar da rádio Rádio Nova Mundial, pertencente à Igreja Mundial do Poder de Deus, pelas frequências FM 90.1 MHz e AM 1490 KHz.

A rádio na época pode ser sintonizada na região central do estado de Minas Gerais sendo Itaúna, Pará de Minas e Divinópolis, no qual encerrou as atividades no interior.

No dia 1° de outubro de 2016, a Rádio Super muda de frequência, saindo dos 90.1 para 90.3 MHz. 

Em junho de 2017, a Rádio Super encerra suas transmissões em FM 90.3 MHz e passa a ser transmitido somente em AM 1490 KHz e pela internet. Atualmente o dial é ocupado pela 90.3 FM -Rádio Show FM.

No dia 22 de outubro de 2019, a emissora volta ao dial FM, com a migração da AM 1490 para FM 100.5, com sua torre partindo da vizinha Santa Luzia.

Estações de rádio de Minas Gerais